Райхон:

 Райхон — пряность.
 Ганиева, Райхон (род. 1978) — узбекская певица.